— японский романист, певец, автор текстов и член Палаты советников. Как автор радиовещания он использовал имя , а его псевдонимом в качестве певца шансона был .

Биография 
Носака родился в Камакура, Канагава, в семье инженера-строителя Сукэюки Носака (1899 — 1978), который после войны стал вице-губернатором Ниигаты. Родители развелись до его рождения и мать умерла, когда ему было два месяца, и мальчика вместе с его старшей сёстрой отдали в приёмную семью Харимая (семья имела китайское происхождение). О том, что он приёмный, Носака узнал в 11 лет, когда случайно заглянул в своё свидетельство о рождении. В этой семье у Носака были ещё две младшие сестры, которые аналогично были приёмными. Его приемный отец пропал без вести во время бомбардировки Кобе в 1945 году во Второй мировой войне, а одна из сестёр умерла от недоедания в Фукуи. Позднее Носака будет основывать свой рассказ «Могила светлячков» на этом опыте. Он хорошо известен своими детскими рассказами о войне. Его Могила Светлячков и американец Хидзики получили 58-ю премию Наоки (1967 下).

Его роман, The Pornographers, был переведен на английский язык и опубликован в 1968 году. По роману режиссером Имамурой был снят фильм The Pornographers. В декабре 1978 года он дал бывшему рестлеру и игроку регби Сусуму Хара псевдоним Ашура Хара.

Он был избран в Японскую Палату советников в 1983 году. Носака перенес инсульт в 2003 году, и хотя страдал от него, продолжал писать колонку для ежедневной газеты «Майничи Симбун».

Был женат на бывшей актрисе из театра «Такарадзука» Ёко Носака. В браке родились две дочери Мао (стала писателем) и Ами (стала актрисой). Актёр Юносукэ Ито приходился Акиюки некровным двоюродным дядей, он был кузеном второй жены его отца. 

В эфире NHK 10 декабря 2015 года, в котором сообщалось о смерти Носаки, в 7:00 вечера ветеран-журналист сказал, что Носака известен тем, что сомневался в том, что большинство людей считает здравым смыслом, но сейчас Япония вступила в эру, в которой это уже невозможно.

Работы 
 Телереклама и журнальные статьи (1950-е)
 В Pornographers (エロ事師たちErogotoshi-тати) содержание (1963) английский перевод Майкл Галлахер, ISBN 0-436-31530-0
 Американский Hijiki (アメリカひじきAmerika Hijiki) содержание (1967)
 Могила Светлячков (火垂るの墓Хотару но Хака) содержание (1967)
 Военные истории для детей (1971)
 Кит, который влюбился в подводную лодку (2015) 戦 争 童話 集 (Senso Dowashuu), английский перевод Джинни Тапли Такемори, ISBN 978-1-782690-27-6 

Писатели Японии
Певцы и певицы Японии